Tijovac est un toponyme qui peut désigner :
Tijovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Tijovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Svrljig, district de Nišava.